Rudkiwzi (ukrainisch , russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Rudkiwzi (Nowa Uschyzja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja
 Rudkiwzi (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj